Мамед Эмин Расулзаде () — посёлок городского типа в административном подчинении Бинагадинского района города Баку, Азербайджан. Посёлок расположен в 4 км от железнодорожной станции Баладжары.

Статус посёлка городского типа с 1936 года. До конца 1990-х годов носил название Кировский. 5 октября 1999 года посёлок был переименован в честь видного политического деятеля и председателя национального совета Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде.

По данным БСЭ в Кировском работал лесопильный завод, действовал филиал Бакинского вечернего нефтяного техникума. В окрестностях Кировского велась добыча нефти.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку